

Patronyme
 Alain Dupas (1945-2022), astrophysicien français.
 Anthoine Dupas, faïencier à Nevers puis à Rouen, Saint-Sever en 1650.
 Jean Dupas (1882-1964), peintre, dessinateur, affichiste et décorateur français, représentatif de l'Art déco.
 Peter Dupas (1953-), tueur en série australien.
 Pierre Louis Dupas (1761-1823), militaire savoyard au service de la France.

Toponyme
 La Visitation-de-l'Île-Dupas est une municipalité du Québec (Canada), située dans la municipalité régionale de comté D'Autray, dans la région administrative de Lanaudière.

Notes et références

Homonymie de patronyme